Jurema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jurema, Ceará, distrikt i Caucaia, Ceará,  
 Ocara (ort), Ceará, 
 Jurema (kommun i Brasilien, Piauí), 
 Jurema (kommun i Brasilien, Pernambuco), 

Robotskapade Brasilienförgreningar